Morogo steht für:

 Morogo (Gemüse), ein afrikanisches Blattgemüse
 Morogo (Stadt), eine Stadt in Tansania
 William Morogo arap Saina, ein kenianischer Politiker